Marsfeld steht für:
 Campus Martius, im alten Rom ein Platz für Truppenübungen und Volksversammlungen
 Campo Marzio, der gleichnamige heutige Stadtteil Roms
 Marsfeld (München), Teil des Münchener Stadtbezirks Maxvorstadt
 Marsfeld (Neapel), heute Standort des Flughafens von Neapel
Champ de Mars, ehemaliges Ausstellungsgelände für mehrere Weltausstellungen in Paris östlich des Eiffelturms
 Marsfeld (Sankt Petersburg), Grünfläche und Gedenkstätte

Siehe auch:
 Champ de Mars (Begriffsklärung)
 Massaker auf dem Marsfeld
 Märzfeld, u. a. auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg